Ушмаль () — руины крупного города майя на северо-западе полуострова Юкатан, на территории современного мексиканского штата Юкатан, в 68 км южнее города Мерида.

Ушмаль считается одним из самых важных археологических памятников культуры майя, наряду с Паленке, Чичен-Ицей и Калакмулем в Мексике, Караколем и Шунантуничем в Белизе, и Тикалем в Гватемале. Он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.

Ушмаль считается одним из городов майя, с наиболее характерным архитектурным стилем региона. Здания города известны своими размерами и отделкой. Древние дороги, называемые сакбами, соединяют здания и связывают с другими городами этого района. Здания типичны для стиля Пуук. Они имеют гладкие низкие стены, украшенные фризами, типичных для хижин майя. Некоторые здания, как например, «Пирамида волшебника» и Дворец правителя, используют рельеф местности, чтобы возвыситься над другими строениями.

Общие сведения 
Название Ушмаль происходит от «ox-mal», что на языке майя означает «трижды» (возможно, имеются в виду три периода существования города — то есть после основания были ещё два воссоздания).

Вместе с находящимися рядом церемониальным комплексом Лабна и дворцовым комплексом Сайиль объявлен в 1996 г. памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Является образцом архитектуры стиля Пуук.

История 
Город основан в день ,   (7 августа 1007), основатель Ах Суйток Тутуль Шив (кроме того, есть версии о ещё двух, более древних основаниях).

Один из культурных и политических центров древних майя на полуострове Юкатан (Мексика). Время основания и древнейшая история Ушмаля пока неизвестны. В конце Х в. н. э. Ушмаль был захвачен племенем тутуль-шив, связанным с тольтеками. В XIII—XV вв. Ушмаль вёл междоусобные войны с Майяпаном и Чичен-Ицей за политическое владычество на Юкатане. Точная хронология этих событий неясна из-за противоречий в источниках, но, вероятно, в начале XIII в. н. э. Ушмаль был разгромлен войсками Майяпана. Тутуль-шив перенёс свою столицу в г. Мани. Войны закончились падением Майяпана в 1441 г. Когда город увидели испанцы, он уже давно находился в запустении.

Учёные предполагают, что в городе жило до 25 000 человек. По стилистическим чертам сохранившихся до сегодняшнего времени здания можно отнести к промежутку от 700 до 1000 годов нашей эры.

Характерными для Ушмаля являются большие, квадратные площади, по краям которых находятся здания в классическом стиле Пуук, а также встречающийся только здесь его поздний вариант.

Исследование 
Хотя местные жители всегда знали о древних развалинах, первыми для европейской науки их обнаружили и описали два неутомимых путешественника и открывателя цивилизации майя — английский художник и археолог Фредерик Кезервуд и американский юрист и дипломат Джон Ллойд Стефенс. В 1840 году, после исследования Копана и Паленке, они осмотрели развалины Ушмаля, который произвел на них неизгладимое впечатление. В 1841 году в Нью-Йорке вышла книга Стивенса, иллюстрированная рисунками Казервуда, в которой описание Ушмаля, его сооружений и храмов занимало видное место.

Позднее развалины Ушмаля, делящиеся на 6 групп, неоднократно исследовались (с XIX в.) археологами США и Мексики (Дж. Стивенс, У. Холмс, К. Рупперт, А. Рус, Х. Акоста, С. Саэнс и др.).

Достопримечательности 
К настоящему времени проведена частичная реставрация зданий.

Среди многочисленных памятников монументальной архитектуры наиболее значительны:
 «Дворец правителя» — одно из красивейших зданий, богато украшенное скульптурой и мозаичным фризом из 20 тыс. отдельных пластин
 «Пирамида волшебника» или «Замок Карлика». На вершине пирамиды, на высоте 38 метров, расположен храм. Пирамида овальная в плане и напоминает нынешние жилища майя.
 «Голубятня»
 «Женский монастырь» — комплекс из 4 зданий, окружающих внутренний двор, с аркой на южной стороне
 «Дом черепах»
За «Дворцом правителя» находятся другие пирамиды, частично расчищенные или полностью скрытые под слоем глинистого грунта.

Разрушение 
Учёными было выявлено, что на стенах зданий ушмаля живут в большом количестве фототрофы, такие, как Xenococcus, вызывающие процесс эрозии. Также разрушение стен вызывают бактерии Gloeocapsa и Synechocystis, чьи популяции тоже очень крупны, а помещения с низкой освещённостью являются местом обитания цианобактерий.

См. также 

 Список мезоамериканских пирамид

Примечания

Литература

Ссылки 
 Археологи обнаружили фасад Большой пирамиды в Ушмале, относящийся к раннему классическому периоду (новость от 10.02.2009 г.)
 В Ушмале выявлена сложная гидросистема (новость от 08.01.2009 г.)
 Ушмаль — город майя

Всемирное наследие в Мексике
Города майя
Археологические объекты в Мексике
Юкатан